Dit is de lijst van activa die eigendom zijn van 21st Century Fox sinds de splitsing in 2013. The Walt Disney Company verwierf 21st Century Fox in 2019, waardoor sommige activa werden verzelfstandigd naar Fox Corporation.

Filmed Entertainment
 Fox Entertainment Group
20th Century Fox
20th Century Fox Home Entertainment
Fox-Paramount Home Entertainment (50%)
Fox 2000 Pictures
Fox Searchlight Pictures
20th Century Fox International
20th Century Fox Español
Zero Day Fox
20th Century Fox Animation
Blue Sky Studios
Regency Enterprises
New Regency Productions
Regency Television
 Fox Filmed Entertainment
Fox Music
 20th Century Fox Consumer Products/Fox Consumer Products
 FoxNext
FoxNext Games
Aftershock Studios
 Fox Studios
Fox Studios Australia
Fox Studios Baja
Fox Studios Los Angeles
 Fox VFX Lab
 Fox Family
 Fox Stage Productions
 Fox Star Studios
 Hulu (30%)
 Boom! Studios (minderheidsbelang)
 20th Century Fox World (licentie voor Resort World door Genting Group)

Endemol Shine Group
 Endemol
 Shine Group
 ChannelFlip
 Endemol Shine Nordics
Mag5 Content AB (Sweden)
Metronome Post AB (Sweden)
Heartland ApS (Denmark)
Metronome Spartacus AB (Norway)
Rubicon TV AS (Norway)
Metronome Productions A/S (Denmark)
Endemol Shine Finland (Finland)
STO-CPH Produktion AB (Sweden)
Meter Television AB (Sweden)
Filmlance International AB (Sweden)
Studios A/S (Denmark)
 Endemol Shine North America
Endemol Shine Latino
Authentic Entertainment
Truly Original
51 Minds Entertainment
Endemol Shine Germany
Florida TV
META Productions
MadeFor
Wiedemann & Berg Filmproduktion
Herr P. GmbH
Jukers Media
Endemol Shine Beyond
 Endemol Shine UK
Artists Studio
Bandit Television
ChannelFlip
Cut & Mustard
Douglas Road Productions Limited
Dragonfly Film and Television Productions
Darlow Smithson Productions
Electric Robin
Endemol Shine Gaming
Fifty Fathoms
House of Tomorrow
Initial
Kudos
Kudos North
Vexed Pixie
OP Talent
Remarkable Television
Sidney Street
Sharp Jack TV
 Shine TV
Shiny Button Productions
Silent Boom
Simon's Cat Ltd.
Tiger Aspect Productions
Tiger Aspect Comedy
Tiger Aspect Kids and Family
Tiger Aspect Drama
Tigress Productions
Wild Mercury Productions
Workerbee
Zeppotron
Definitely
Endemol Shine India
Endemol Shine France
Endemol Shine Boomdog
Endemol Shine Brasil
Endemol Shine Iberia
Gestmusic
Zeppelin TV
Diagonal TV
Tuiwok Estudios
Telegenia
Shine Iberia
Endemol Portugal
B&B Endemol Shine
Endemol Shine Poland
Endemol Shine Belgium
Endemol Shine Nederland
NL Film & TV
Simpel Media
TVBV
Human Factor Television Productions
WeiT Media (Russia)
Endemol Shine Italy
YAM112003
 Endemol Shine Australia
Endemol Shine Banks (joint venture with Imogen Banks)
Endemol Shine Israel
Reshet (33%)
Hadashot 13 (10%)
Endemol Shine Asia
 Endemol Shine International

Television
 Fox Networks Group
Fox Networks Digital Consumer Group
Fox Networks

Fox Cable Networks
FX Networks & Productions - FXNOW & FX+ app
FX Entertainment
FX
FXX
FXM
FX Productions

Fox Television Group
 Fox Broadcasting Company - Fox Now app
 20th Century Fox Television
20th Television
Fox 21 Television Studios
Fox Television Animation
20th Century Fox Television Distribution

Fox Television Stations Group
 Fox Television Stations
 MyNetworkTV
 Movies!
 28 stations

Fox News Group
Fox News
Fox Nation
Fox Business

Fox Sports Media Group
Fox Sports - Fox Sports Go
de Fox Sports branding buiten de VS
Fox Sports Networks
FS1
FS2
Fox Sports Digital Media
BTN
YES Network
Fox Deportes
Fox Soccer Plus

National Geographic Partners
 National Geographic - Nat Geo TV app
 Nat Geo Wild
 Nat Geo Kids
Nat Geo Little Kids
 Nat Geo Mundo
 Nat Geo People
 Nat Geo Music
 Nat Geo Junior
 Nat Geo Adventure (2007–2014)

International
 Fox Life
 Fox Crime
 Fox Comedy
 Fox (international)
 FX (international)
 Fox Sports International
 Fox Premium (Latin America en Brazil)
 BabyTV
 Fox Retro

Internet
 Fox.com

Anderen
 TrueX

Vroegere
 Sky plc - verkocht aan Comcast
 Foxtel - verkocht aan News Corp
 Fox Kids (1990-2002)
 SuomiTV (2009-2012)
 New World Communications (1970-1997)
 Fox Television Studios (1997-2014)
 Fox 21 (2004-2014)
 Fox Faith (2006-2009)
 Fox Atomic (2006-2009)
 Fox Soccer (1997-2013)
 Fox Reality Channel (2005-2010)
 Fox Movie Channel (2000-2014)
 Adventure One (A1) (1999–2007)

21st Century Fox